Brillet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Brillet (1947-), physicien français.
 Guillaume Brillet (), évêque français ;
 Prégent Brillet de Villemorge (1770-1836), noble français, officier de l'armée royale, député et maire d'Angers.

Toponyme 

 Port-Brillet, commune française du département de la Mayenne en région Pays de la Loire.

Patronyme français
Toponymie française